El nombre Lott se puede referir a:
Geografía
 Lott, localidad estadounidense en el condado de Falls (Texas).
Personas
 Felicity Lott, soprano británica. 
 George Lott, tenista estadounidense. 
 Henrique Lott, mariscal brasileño, ministro de Guerra (1954-1960).
 Pixie Lott, cantante británica. 
 Trent Lott, político estadounidense, líder de los republicanos en el Senado (1996-2003).
Otros usos
 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres -LOTT